Леони́д Гусе́льников:
 Гусельников, Леонид Константинович (род. 1950) — российский журналист и общественный деятель.
 Гусельников, Леонид Фёдорович (1936—2006) — депутат Верховного Совета СССР.